Claudious Abry (1885-1972), ébéniste français ;
 Léon Abry  (1857-1905), peintre belge ;
 Louis Abry (1643-1720), chroniqueur belge.